Карпики — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Карпики — деревня в Глубокском районе Витебской области.

Россия 
 Карпики — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Карпики — деревня в Рославльском районе Смоленской области.